Кардиналы, возведённые Папой римским Александром IV — 2 клирика были возведены в сан кардинала на двух Консисториях за шесть с половиной лет понтификата Александра IV.

На двух консисториях было создано по одному кардиналу.

Консистория между 17 августа 1255 года и 1 февраля 1256 года 
 Риккардо ди Монтекассино, O.S.B., аббат монастыря Монтекассино (кардинал-священник церкви Сан-Чириако-алле-Терме).

Консистория от декабря 1255 года 
 Тезауродеи Беккерия, O.S.B.Vall., генеральный аббат своего ордена (титулярная диакония неизвестна).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Александром IV;
 Кардиналы возведённые папой римским Александром IV.

Александр IV

Александр IV